Olaszország
Asti, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Asti megye, megye Olaszországban, Piemont régióban